Хиутепек има више значења:

 Општина Хиутепек (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Хиутепек (Хиутепек, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику